Osoby o nazwisku Siwicki:
 Ludwika Siwicka-Wójcik – białoruska pisarka
 Ewelina Szczech-Siwicka – polska graficzka i rzeźbiarka
 Jan Siwicki – polski fotograf
 Jacek Siwicki – polski menadżer i urzędnik państwowy
 Ignacy Siwicki – poseł na sejm
 Sergiusz Siwicki – radziecki generał, major
 Mikołaj Siwicki – doktor
 Antoni Siwicki – generał
 Florian Siwicki – polski polityk